Svingrundet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Svingrundet, Nagu, Åboland, 
 Svingrundet, Hangö, Nyland, 
 Svingrundet, Raseborg, Nyland,

Se även
Svingrund
Svingrunden

Robotskapade Finlandförgreningar